Guillem Ramon VIII de Montcada i de Portocarrero-Meneses (Madrid, 4 de desembre de 1674 - València, 5 de febrer de 1727) va ser un noble i militar borbònic català al servei de Felip V, sisè marquès d'Aitona, gran d'Espanya de primera classe (1674), marquès de La Puebla de Castro, comte d'Osona, comte de Marmilla, vescomte de Cabrera, Bas i Vilamur, baró d'Antillón, baró de Serós, Mequinensa, Soses, Callosa, Tàrbena, i Alfajarin, senyor del castell i casa de Montcada, baró de Llagostera, Gran Senescal i Mestre racional de Catalunya, duc de Caminha, marquès de Vilareal, comte de Medellin, i comte Alcoutim per successió materna.

Família 
Fill i hereu de Miquel de Montcada i de Silva (cinquè marquès d'Aitona), casat amb l'hereva de l'important patrimoni dels Portocarrero-Meneses, i germà de Manuel de Montcada i de Portocarrero-Meneses (mort el 1727), que inicià la branca dels marquesos de Leiva. Es casà amb Ana Maria Benavides i Aragó, i foren pares de Lluisa Ana de Montcada, i de Teresa de Montcada i Benavides, que el succeí com a marquesa d'Aitona.

Carrera 
Formà part de la Junta de Govern durant la regència de Marianna d'Àustria.

Fou mestre de la casa i cort reial, i durant un quant temps residí a Barcelona. Participà en la campanya italiana de la Guerra de Successió Espanyola a les ordres de Felip V al ducat de Milà (1704). Va assolir el grau de mariscal de camp, coronel del regiment de Reials Guardies d'infanteria espanyola, i després el de tinent general dels Reials Exèrcits de Felip V. Escortà a aquest en la seva penosa retirada per Catalunya fins a França després del fracassat Setge de Barcelona (1706). Aconseguí cert grau de pas franc per a les tropes borbòniques en retirada després d'arribar a un acord amb Bac de Roda, apel·lant al seu títol de comte d'Osona. Posteriorment li foren confiscats els béns al Principat de Catalunya per Carles III l'Arxiduc.

Títols 
1674 - 1727
 VI Marqués d'Aitona	
 XXXVIII Vescomte de Bas	
 XXXVI Vescomte de Cabrera	
 XIV Comte d'Osona	
 Marqués de Puebla de Castro
	
1705 - 1720
 XI Comte de Medellín
		
1705 - 1727
 XI Comte de Alcoutim		
 VII Duc de Camiña		
 IX Comte de Valenza i Valladares	
 XI Marqués de Villa Real

Referències

Bibliografia 
 Grandes de España: Guillén Ramón VIIII de Montcada y Portocarrero, 6. marqués de AITONA
 Fundación Medinaceli
 

Montcada (llinatge)
Marquesos catalans històrics
Militars catalans de la Guerra de Successió Espanyola
Militars madrilenys
Ducs de Camiña
Marquesos d'Aitona
Polítics madrilenys
Polítics catalans històrics